

Sigle 
 All Media Guide – società statunitense proprietaria di database consultabili via internet
 All Movie Guide – database metadata di film e programmi televisivi
 All Music Guide – database metadata di musica
 Allied Military Government – amministrazione militare alleata dei territori occupati durante la seconda guerra mondiale
 Associazione Mondo Giusto – organizzazione non governativa italiana di cooperazione allo sviluppo
 Aufrecht Melcher Großaspach – casa automobilistica tedesca, ora nota come Mercedes-AMG

Codici 
 AMG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Amboin (Papua Nuova Guinea)
 amg – codice ISO 639-3 della lingua amurdak

Geologia 
 AMG – Arenarie di Monte Gabba – nel comune di Gaggio Montano, in provincia di Bologna, sintema stratigrafico dell'Emilia-Romagna

Musica 
 AMG – rapper statunitense